— японский ученый, работающий в области ядерной техники, также известный как участник антиядерной команды Куматори-6, название которой произошло от местности, где располагается Научно-Исследовательский Институт Ядерных Реакторов при Университете Киото.

Хроника 
 1973 — окончил ядерно-технический курс технического факультета Университета Осака в Японии.
 1976 — окончил аспирантуру Токийского Технологического Института в Японии.
 1976 — поступил на работу в Научно-Исследовательский Институт Ядерных Реакторов при Университете Киото в Японии.

Биография 
Тэцудзи Иманака предвидел потенциальное значение использования ядерной энергии в мирных целях для развития страны и поступил в университет, затем в аспирантуру на ядерного инженера. Изучая все глубже данную область, он начал иметь подозрение об индустрии. Он решил исследовать отрицательные стороны применения ядерной энергии, чтобы остановить его распространение.

Японская ядерная индустрия, включая ТЭПКО, эксплуатирующую АЭС Фукусима-1, не только продолжала игнорировать претензии по проектам АЭС от участников Куматори-6, но и продолжала давить на эту команду. На 2011 год в Японии насчитывается 54 атомных реактора.

Он ведет исследования зоны Семипалатинского испытательного ядерного полигона и Чернобыльской зоны понимая по-русски. После Аварии на АЭС Фукусима I, произошедшей 11 марта 2011 года, он начал проверять и изучать уровень радиации и последствия в районе префектуры Фукусима.

Литература 
 チェルノブイリ事故による放射能災害 : 国際共同研究報告 (1998).
 「チェルノブイリ」を見つめなおす　20年後のメッセージ (2006).

Перевод 
 人間と放射線 : 医療用X線から原発まで (Radiation And Human Health, John Gofman) (1991).
 新装版 人間と放射線 医療用X線から原発まで (Radiation And Human Health, John Gofman) (Renewed version) (2011).

Исследование

Примечания

Ссылки 
 なぜ警告を続けるのか～京大原子炉実験所・"異端"の研究者たち (Почему продолжают предостерегать инакомыслящие ученые из НИИЯРУК?) 1/4  (2008)
 なぜ警告を続けるのか～京大原子炉実験所・"異端"の研究者たち (Почему продолжают предостерегать инакомыслящие ученые из НИИЯРУК?) 2/4  (2008)
 なぜ警告を続けるのか～京大原子炉実験所・"異端"の研究者たち (Почему продолжают предостерегать инакомыслящие ученые из НИИЯРУК?) 3/4  (2008)
 なぜ警告を続けるのか～京大原子炉実験所・"異端"の研究者たち (Почему продолжают предостерегать инакомыслящие ученые из НИИЯРУК?) 4/4  (2008)
 今中哲二 20110727_衆議院_厚生労働委員会_参考人意見  (В Палате Представителей)  (2011)
 その日のあとで～フクシマとチェルノブイリの今 (После того дня. Нынешние положения зон Чернобыля и Фукусима) 1/4  (2011)
 その日のあとで～フクシマとチェルノブイリの今 (После того дня. Нынешние положения зон Чернобыля и Фукусима) 2/4  (2011)
 その日のあとで～フクシマとチェルノブイリの今 (После того дня. Нынешние положения зон Чернобыля и Фукусима) 3/4  (2011)
 その日のあとで～フクシマとチェルノブイリの今 (После того дня. Нынешние положения зон Чернобыля и Фукусима) 4/4  (2011)

Учёные Японии